Жюль и Джим — многозначное понятие. Возможные значения:

 «Жюль и Джим» — роман Анри-Пьера Роше.
 «Жюль и Джим» — фильм Франсуа Трюффо, снятый по одноимённому произведению Анри-Пьера Роше.
 «Жюль и Джим» — музыкальный дуэт в составе Жана-Марка Ледермана и Джулианны Риган.